Matthew White peut faire référence à :
 Matthew White (né en 1973), contreténor canadien ;
 Matthew White (né en 1974), cycliste australien ;
 Matthew E. White (né en 1982), chanteur américain.